19. Mistrzostwa Panarabskie w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Manamie w Bahrajnie między 24 a 27 kwietnia 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia  
 

2015 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Bahrajnie
2015
Sport w Manamie
2015 w Bahrajnie